Fineias foi o filho de Eleazar, neto de Aarão e seu sucessor como Sumo Sacerdote de Israel.

Família 
Aarão e Eliseba, filha de Aminadabe, tiveram quatro filhos, Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Aarão e seus quatro filhos foram escolhidos por Deus para exercerem o ofício sacerdotal, mas Nadabe e Abiú ofereceram um fogo estranho a Deus, no deserto do Sinai, o que não lhes foi ordenado,  e foram consumidos pelo fogo. Como Nadabe e Abiú morreram sem filhos, a função sacerdotal passou para Eleazar e Itamar.

Fineias foi o filho de Eleazar com uma das filhas de Putiel. Ele foi o pai de Abisua.

Combate à heresia de Peor 

Quando Israel estava habitando em Sitim, o povo passou a fornicar com as filhas de Moabe, que convidaram os filhos de Israel a juntarem-se a elas na adoração dos seus deuses, como o Baal Peor.

Deus comandou Moisés e os juízes de Israel que matassem todos que estavam adorando Baal.

Quando um filho de Israel, Zimri, filho de Salu, príncipe dos simeonitas, trouxe um mulher midianita, Cosbi, filha de Zur, chefe de uma casa de Midiã, e levou-a para sua tenda, Fineias pegou uma lança, entrou na tenda, e atravessou os dois, pelo ventre, com a lança.

Com isto, cessou a praga que afligia o povo de Israel, que tinha matado vinte e quatro mil.

O Senhor disse a Moisés que Fineias apartou sua ira dos filhos de Israel, evitando que ele os consumisse, e que ele, e sua semente, teriam sacedócio perpétuo, por ter sido zeloso pelo seu Deus e ter feito expiação pelos filhos de Israel.

Árvore genealógica baseada na Bíblia.

Personagens do Antigo Testamento